Вайе:

 Вайе, Карл Эрнст Август (1779—1834) — немецкий (вестфальский) врач и ботаник-батолог (специалист по роду Рубус).
 Вайе — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Вайе — риф (потопленный вулкан) на Коморах, к западу от острова Нгазиджа (Гранд-Комор).